Дэн Гёб Патрик (; род. 4 апреля 1950, Балтимор, Мэриленд) — американский радиоведущий и политик, 42-й вице-губернатор Техаса.

Биография 
Дэн Патрик (имя при рождении — Денни Скотт Гёб, Dannie Scott Goeb) родился 4 апреля 1950 года в Балтиморе (Мэриленд). Окончив  в округе Балтимор, получил степень бакалавра искусств (B.A.).

После этого он работал на телевидении в Скрантоне (Пенсильвания) и Вашингтоне, а в 1979 году переехал в Хьюстон (Техас), где стал работать спортивным комментатором на телеканале .

В 1980-х годах Дэн Патрик был совладельцем сети спорт-баров в Хьюстоне, но финансовые дела у компании шли плохо, и в 1986 году он объявил себя банкротом. Сам он так описывал причину этой неудачи: «: Не ввязывайся в бизнес, о котором ты ничего не знаешь. И : Не начинай заниматься бизнесом, когда нефть собирается упасть с 32 до 10 долларов за баррель. Множество людей потерпело крах в 1980-х, и я был в их числе».

Впоследствии работал на радио, вёл передачу The Baker and Patrick Show на радиостанции KVCE.

В 2006 году он был избран в Сенат Техаса от 7-го избирательного округа и работал сенатором в 2007—2015 годах.

В ноябре 2014 года Дэн Патрик победил на выборах вице-губернатора Техаса. Сменил Дэвида Дьюхерста на посту вице-губернатора 20 января 2015 года. Дэн Патрик также победил на следующих выборах вице-губернатора Техаса, состоявшихся в ноябре 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Биография Дэна Патрика, Office of the Lieutenant Governor — www.ltgov.state.tx.us
 

Вице-губернаторы Техаса
Члены Республиканской партии США от Техаса
Радиоведущие США
Члены Сената Техаса
Выпускники Университета Мэриленда в округе Балтимор